Тигър може да се отнася за:

 животното тигър
 Тигър, литературен и анимационен герой от книгата на Алън Милн „Мечо Пух“;
 Тигър, река в Югозападна Азия
 „Тигър“, немски танк от периода на Втората световна война
 „Тигър II“